Spunk har flere betydninger:

 Spunk – en lakrids eller vingummi pastil.
 Spunk Bar – en bar i København.
 Spunk - et ord opfundet af Pippi Langstrømpe (Astrid Lindgren)

Se også
 Sæd – engelsk slangudtryk er spunk

Eksterne kilder/henvisninger